Lindi steht für:

 Lindi, Stadt in Tansania
 Albert Lindegger (1904–1991), Schweizer Maler, besser unter seinem Beinamen «Lindi» bekannt
 Lindi (Region), Region in Tansania
 Lindi (Distrikt), Distrikt in der Region Lindi in Tansania
 Bistum Lindi, römisch-katholische Diözese in Tansania
 Lindi (Fluss), ein Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
 Lindi Kálnoky (* 1935), österreichische Naturwissenschafterin und Politikerin (ÖVP)